Николе́та Кириакопу́лу (, род. 21 марта 1986, Афины) — греческая легкоатлетка, прыгунья с шестом. Участница Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Победительница Средиземноморских игр 2009 года.

4 июля 2015 года стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги Meeting Areva с новым рекордом Греции — 4,83 м.

Личные рекорды 
 Прыжок с шестом: 4.83 м — , Сен-Дени, 4 июля 2015
 Прыжок с шестом (в помещении): 4.80 м — , Бирмингем, 21 февраля 2015

Достижения

Примечания 

Прыгуны с шестом Греции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике